Арнис ()

 Арнис — филиппинское боевое искусство.
 Арнис (город) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.